Phocaea (antieke stad), een antieke stad in Turkije, het huidige Foça.
Phocaea (planetoïde), een planetoïde met een baan in de planetoïdengordel tussen de planeten Mars en Jupiter.